Bickerstaff ist der Familienname folgender Personen:

Bernie Bickerstaff (* 1944), US-amerikanischer Basketballtrainer
Edwin Bickerstaff (1920–2007), britischer Neurologe
Isaac Bickerstaff, Pseudonym der Schriftsteller Jonathan Swift und Richard Steele
Isaac John Bickerstaffe (1733–1812?), auch Bickerstaff, irischer Dramatiker